Neolampus rostellata är en sjöborreart. Neolampus rostellata ingår i släktet Neolampus och familjen Neolampadidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöborrar
rostellata